Михаил Сергеевич Канюка (8 марта 1922, Будневка, Киево-Святошинский район, Киевская область, УССР, СССР — 25 февраля 2000, Киев, Украина) — советский и украинский журналист и сценарист, Кандидат исторических наук (1970).

Биография 
Родился 8 марта 1922 года в Будневке. В 1941 году в связи с началом ВОВ был призван в армию и прошёл всю войну. После демобилизации, в 1948 году поступил на факультет журналистики КиевГУ. Сразу же после окончания заведовал корпунктом газеты Комсомольская правда в УССР. С 1960 года избран на должность главного редактора Киевской студии ТВ, данную должность он занимал вплоть до 1966 года. Начиная с 1966 года начал работу в области педагогики — стал преподавателем КиевГУ, чуть позже избран на должность декана факультета журналистики.

Скончался 25 февраля 2000 года в Киеве, немного не дожив до своего 78-летия.

Фильмография

Сценарист 
 1962 — Исповедь
 1983 — Преодоление
 1985 —
 Пароль знали двое
 Случай в отсеках
 1988 — Дорога в ад

Ссылки 
 Подробная биография.

Журналисты СССР
Журналисты Украины
Сценаристы СССР
Сценаристы Украины
Кандидаты исторических наук